

Liste des membres de la ( Assemblée) de la Knesset

Replacements

Voir aussi 

 Knesset
 Liste des Premiers ministres d'Israël 
 Liste des présidents d'Israël

Liens externes 

4e